Il campionato di Legadue di pallacanestro maschile 2004-2005 è stato il quarto organizzato in Italia.

Rispetto alla stagione precedente, il numero delle società aumenta: sono sedici quelle che partecipano alla stagione regolare, inserite in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine delle trenta giornate, la prima viene promossa in Serie A e le ultime due retrocedono in Serie B1. Le squadre classificatesi tra il secondo e il nono posto si giocano la seconda promozione tramite i play-off, al meglio di cinque gare.

Vince il campionato l'Upea Capo d'Orlando, per la prima volta ammessa alla massima serie; i play-off sono invece ad appannaggio della Virtus Bologna, che ritorna in A a due anni dall'esclusione per motivi economici.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-off

Statistiche individuali

Verdetti
 Promossa in serie A1:  Upea Capo d'Orlando.Formazione: Nicola Bonsignori, Marco Caprari, Juan Manuel Fabi, Cristiano Grappasonni, Ryan Hoover, Rolando Howell, Stefano Marisi, Terrell McIntyre, Brian Montonati, Brian Oliver, Andrea Pilotti. Giocatori svincolati o trasferiti: Francesco Orsini, Francesco Ferrienti. Allenatore: Giovanni Perdichizzi.
 Promossa in serie A1:  Caffè Maxim Bologna.Formazione: Mario Boni, Corey Brewer, Roberto Casoli, Bennett Davison, Willie Deane, Simone Flamini, Anthony Giovacchini, A.J. Guyton, Matteo Maestrello, Daniele Parente, Andrés Pelussi, Samuele Podestà, Leopoldo Ruiz Moreno. Giocatori svincolati o trasferiti: Agostino Li Vecchi. Allenatore: Giordano Consolini.
 Vincitrice Coppa Italia:  Upea Capo d'Orlando.Altri premi: MVP (trofeo Chiarino Cimurri) Rolando Howell, Miglior arbitro Paolo Quacci di Cura Carpignano.
 Retrocessa in serie B1:  CariFabriano.Formazione: Massimo Gattoni, Daniele Cinciarini, Thomas Mobley, James Forrest, Nicolás Stanic, Michele Ferri, Tadas Klimavičius, Andrea Niccolai, Alessandro Bruno, Kyle Julius, Dominic Callori. Giocatori svincolati o trasferiti: Tommaso Plateo, Rodolfo Valenti, Jeff Stern. Allenatore: Mauro Procaccini.
 Retrocessa in serie B1:  Imesa Osimo.Formazione: Willie Taylor, Andrea Bona, Mariano Castets, Juan Manuel Moltedo, Rodrigo Pastore, Vario Bagnoli, Paul Michael Vitelli, DeWayne Jefferson, Donzel Rush, Filippo Cattabiani. Giocatori svincolati o trasferiti: Antwine Williams, Marco Scorrano, Elia Monticelli. Allenatore: Alessio Baldinelli (fino al 18/11/2004), Andrea Zanchi (fino al 17/02/2005), Giancarlo Sacco.
 Ripescata per l'esclusione della Scavolini Pesaro: CariFabriano.

Voci correlate
Coppa Italia di Legadue 2005

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
2004-2005